Gora Bugda-Dag kan syfta på följande platser:

Iran 

 Būgh Dā Dāghī, berg, Östazarbaijan, 
 Būghdā Dāghī, berg, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar